«Повар, вор, его жена и её любовник» () — полнометражный кинофильм, снятый режиссёром Питером Гринуэем в 1989 году.

Сюжет 
Действие происходит в фешенебельном ресторане «Le Hollandais», кухней которого заведует кулинар  — Повар. Каждый день там обедает со своей ватагой хозяин, английский гангстер  — Вор. Спика считает себя гурманом, с ним всегда его жена . Она измучена издевательствами мужа, который являет собой средоточие всех пороков и попутно издевается над остальными персонажами фильма. Однажды в ресторане появляется  — Любовник, книгочей, образованный и деликатный хранитель библиотеки. Втайне от мужа, под покровительством повара Ричарда, Джорджина встречается с Майклом в разных потайных уголках ресторана. В конце концов, до Альберта доходит слух об измене, и он в ярости клянётся убить и съесть Майкла. Любовники укрываются в книжном хранилище, где, в отсутствие Джорджины, Спика с сообщниками находит Майкла и зверски убивает его, забив ему рот страницами книги о Французской революции из его библиотеки.

Джорджина жаждет мести. Она уговаривает Ричарда приготовить из трупа Майкла жаркое. Ричард, в конце концов, соглашается. Получившего приглашение в собственный ресторан Альберта встречает Джорджина, весь персонал ресторана и люди, над которыми он издевался. Альберта сажают за стол, на котором лежит приготовленное тело Майкла. Джорджина заставляет Альберта исполнить вторую половину клятвы — под дулом пистолета он отрезает от Майкла кусочек и, борясь с тошнотой, съедает. Джорджина стреляет в Альберта и произносит одно слово: «Людоед».

В ролях 
 Ришар Боренже — Ричард Борст, повар
 Майкл Гэмбон — Альберт Спика, вор
 Хелен Миррен — Джорджина, жена Альберта
  — Майкл, любовник Джорджины
 Тим Рот — Митчел
 Киаран Хайндс — Кори
 Гари Олсен — Спенглер
 Эван Стюарт — Харрис
 Роджер Эштон-Гриффитс — Тёрпин
 Рон Кук — Мьюз
 Лиз Смит — Грейс
 Эмер Гиллеспи — Патриция
 Алекс Кингстон — Адель
 Роджер Ллойд-Пэк — Джефф

Съёмочная группа 
 Автор сценария и режиссёр — Питер Гринуэй
 Продюсер — Кес Касандер
 Сопродюсеры — Денис Уигман, Паскаль Доман, Даниэль Тоскан дю Плантье
 Оператор-постановщик — Саша Верни
 Оператор — Артур Клоке
 Художники-постановщики — Бен ван Ос, Ян Рулфс
 Костюмы — Жан-Поль Готье
 Композитор — Майкл Найман
 Монтаж — Джон Уилсон

Фильм снят на студии «Голдкрест Элстри» (Goldcrest Elstree Studios) в Борхэмвуде (Borehamwood), Англия.

Съёмки 
 В начале фильма, когда люди Спики приносят неоновые буквы, они сначала ставят их в таком порядке, что образуется слово ASPIC ().
 Неоднократно звучащая в фильме композиция М. Наймана «Fish Beach» не вошла в саундтрек и не упоминается в титрах, так как была написана для фильма «Отсчёт утопленников».
 На стене в ресторане «Голландцы» висит картина голландского художника Франса Халса «Банкет офицеров гражданской гвардии Святого Георгия».
 Мальчик с кухни исполняет композицию «Miserere», где есть слова: «Purge me with hyssop, and I shall be clean: wash me, wash me, and I shall be whiter than snow» () — это цитата из Псалтири 50:9, перекликающаяся с профессией мальчика — он мойщик посуды.

Примечания 
Комментарии

Источники

Фильмы Питера Гринуэя
Фильмы-драмы Великобритании
Фильмы-драмы Франции
Фильмы на английском языке
Фильмы о каннибализме